Chevroux, commune française de l'Ain
 voir aussi : Démographie de Chevroux
Chevroux, commune suisse du canton de Vaud